Mari kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mari (nunatak),

Brasilien 

 Mari (ort), Paraíba, 
 Mari (kommun), Paraíba,

Cypern 

 Marí (ort), Eparchía Lárnakas,

Turkmenistan 

 Mary (stad), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkmenistanförgreningar